żeglarz jachtowy
 żeglarz (Physalia) – rodzaj stułbiopława
 Żeglarz – komedia Jerzego Szaniawskiego z 1925
 Żeglarz – polski holownik służący w latach 1938–1968

Zobacz też 
 marynarz
 żeglarstwo